GISS ist eine Abkürzung für:
 Goddard Institute for Space Studies
 German International School Sydney

Abkürzung